Критчфилд () — английская фамилия.

Известные носители:

 Критчфилд, Уильям Берк (1923—1989) — американский ботаник и генетик.
 Критчфилд, Чарльз (1910—1994) — американский физик.